El término fama puede referirse, en esta enciclopedia:

a la fama, la condición de una celebridad;
a la diosa Fama, en la mitología romana y griega (Feme);
a famas, la denominación de un grupo de personajes de ficción en una novela de Julio Cortázar (Historias de cronopios y de famas) de 1962;

Topónimo
a Fama, una localidad de Minas Gerais, Brasil;

Apellido
a Eugene Fama,un profesor de Finanzas, Universidad de Chicago;

Música, cine y televisión
a Fame (en español, Fama), una película estadounidense de 1980, dirigida por Alan Parker;
a Fame (en español, Fama), una serie de televisión estadounidense de 1982, emitida por la NBC;
a Fame (en español, Fama), la adaptación al musical de Broadway (1988 y 2003);
a Fame (en español, Fama), una película de 2009, dirigida por Kevin Tancharoen;
a Fama, un reality show de baile en Chile, emitido por Canal 13;
a Fama, ¡a bailar!, un reality show de baile en España, emitido por Cuatro;
a Fama School, un reality show de baile en España, emitido por Cuatro;
a Fame (en español, "Fama"), un dúo musical sueco;
a Fame (en español, Fama), un álbum de Grace Jones;

Siglas
a FAMA, las siglas de la Flota Aérea Mercante Argentina.

Enlaces externos
Wikcionario